O Campeonato Roraimense de Futebol Feminino de 2020, também denominado Seletiva de Futebol Feminino foi uma competição de futebol feminino organizada pela Federação Roraimense de Futebol. O  conquistou o 7º título da competição e conquistou o título e também o direito de representar Roraima no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2021 - Série A2.

Participantes 
Atlético Roraima
São Raimundo
GAS
River
Rio Negro

Classificação

Partidas

Premiação

Links externos 
Rede Amazoom 

2020
Futebol de 2020 em Roraima